Серге́й Петро́вич Попо́в:
 Попов, Сергей Петрович (1882—1959) — подполковник 10-го уланского Одесского полка.
 Попов, Сергей Петрович (1904—1997) — учёный-зоолог, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Попов, Сергей Петрович (1914—2012) — российский трубач, солист государственного симфонического оркестра СССР, большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения и ансамбля песни и пляски Советской армии.
 Попов, Сергей Петрович (1921—1975) — контр-адмирал, лауреат Государственной и Ленинской премий.